Pelle Almqvist - um cantor sueco.
Carl Jonas Love Almqvist - um escritor, professor, padre e compositor.
Desambiguações de sobrenomes